Dadeldhura (district), een district in Nepal
Dadeldhura (plaats), gelijknamige hoofdplaats